Артамонов, Иван: Артамонов, Иван Иванович (1898—1951) — советский военный деятель, генерал-майор.
 
 Артамонов, Иван Филиппович (1918—1944) — гвардии лейтенант, Герой Советского Союза.